Muil kan betrekking hebben op:

Benaming van het orgaan dat bij bepaalde diersoorten overeenkomt met de mond van mensen; zie muil (dieren)
Muil (Harry Potter), een fictief dier uit de Harry Potter-boeken;
Muil (schoeisel), schoeisel met een open hiel.
Pantoffel, schoeisel voor binnenshuis. 
Kort voor muilezel